Hausammann ist der Familienname folgender Personen:

 Irène Hausammann (* 1967), Schweizer Komponistin und Sängerin
 Marc Hausammann (* 1940), Schweizer Architekt
 Markus Hausammann (* 1964), Schweizer Politiker (SVP)
 Monika Hausammann (* 1974), Schweizer Schriftstellerin
 Susanne Hausammann (1931–2021), Schweizer Kirchenhistorikerin
 Suzanne Hausammann (1925–2007), Schweizer Fotografin
 Yvonne Hausammann (* 1943), Schweizer Architektin

Siehe auch:
 Hausamann